I francesi Benjamin Bonzi e Quentin Halys sono i campioni dell'Open di Francia 2014 - Doppio ragazzi, ma entrambi non hanno preso parte a questa edizione.

Gli spagnoli Alvaro Lopez San Martin e Jaume Munar conquistano il titolo, battendo in finale gli americani William Blumberg e Tommy Paul con il punteggio di 6-4 6-2.

Teste di serie 

  Taylor Harry Fritz /  Orlando Luz (quarti di finale)
  Chung Yunseong /  Hong Seong-Chan (primo turno)
  Michael Mmoh /  Akira Santillan (quarti di finale)
  William Blumberg /  Tommy Paul (finale)

  Miomir Kecmanovic /  Casper Ruud (primo turno)
  Marcelo Tomas Barrios Vera /  Andrea Pellegrino (secondo turno)
  Alexander Bublik /  Mikael Ymer (secondo turno)
  Djurabeck Karimov /  Manuel Pena Lopez (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2015